

Geografia

Staverton (Devon)
Staverton (Gloucestershire)
Staverton (Northamptonshire)
Staverton (Wiltshire)